Федичев — фамилия:
 Федичев, Алексей Владимирович (род. 1978) — российский гитарист, композитор, аранжировщик. Известен как гитарист рок-группы DDT.
 Федичев, Роман Иванович (1955—2016) — русский писатель.

См. также 
 Федичева
 Федичкин